Sent Away Boys(2016) — панжабский документальный фильм. Финансируемый Фондом Веннера-Грена и Службой Общественного Вещания Довера. Фильм рассказывает о причинах иммиграции панжабцев >и как это влияет на их семьи.

Краткое содержание 
Документальный фильм фокусирует внимание на трёх различных семьях. Гуркирпал Гревал из состоятельной семьи и ему предоставляется возможность переехать в Канаду благодаря его хорошим знаниям английского языка. Ишварджот Рана принадлежит к среднему классу, но не способна иммигрировать поскольку она не очень хорошо владеет английским. Сукхвир Каур и её мать не хотят покидать Индию, так как они чувствуют боль, находясь далеко от своих близких.

Примечания

Ссылки 
 Sent Away Boys on Tilotama Production
 

Документальные фильмы Индии
Фильмы на панджаби
Фильмы Индии 2016 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях